Ларсен () — дансько-норвезьке прізвище. Означає син Ларса.

Відомі носії:
 Бент Ларсен (1935 — 2010) — данський шахіст.
 Біргер Ларсен (1942) — данський футболіст.
 Бред Ларсен (* 1977) — канадський хокеїст.
 Віґґо Ларсен (1880 — 1957) — данський актор, кінорежисер та продюсер.
 Ейрік Верос Ларсен (* 1976) — норвезький веслувальник.
 Йорген Странд Ларсен (* 2000) — норвезький футболіст.
 Кай Ларсен (1926 — 2012) — данський ботанік.
 Карл Антон Ларсен (1860 — 1924) — норвезький полярний дослідник.
 Каспер Ларсен (1993) — данський футболіст.
 Мадс Ларсен (1973) — данський професійний боксер.
 Ніколай Ларсен (* 1991) — данський футболіст.
 Тоньє Ларсен (* 1975) — норвезька гандболістка.
 Філіп Ларсен (* 1989) — данський хокеїст.
 Якоб Бруун Ларсен (1998) — данський футболіст.

Див. також 
 Ларсон
 Ларссон

Данські прізвища
Норвезькі прізвища